

Хіліуць () — село у Фалештському районі.
 Хіліуць () — село у Ришканському районі.